Roditi peut désigner :
 Edouard Roditi, un auteur américain ;
 Georges Roditi, un écrivain et homme de lettres français ;
 Thomas Roditi, un acteur français spécialisé dans le doublage.